Тріумфальна арка — монументальне оформлення проїзду або урочиста споруда на честь військових перемог і знаменних подій. Відомі тріумфальні арки:
 Тріумфальна арка — у Барселоні;
 Тріумфальна арка — у Бухаресті;
 Тріумфальна арка — в Кам'янці-Подільському;
 Тріумфальна арка — колишня у Києві;
 Тріумфальна арка — у Кишиневі;
 Тріумфальна арка — у Москві;
 Тріумфальна арка — в Новгород-Сіверському;
 Тріумфальна арка — в Парижі на площі Шарля де Голля;
 Тріумфальна арка — в Парижі на площі Каррузель;
 Тріумфальна арка — в Пхеньяні.

Інші значення 
 Тріумфальна арка — роман Еріха Марії Ремарка 1945 року.
 Тріумфальна арка — американський фільм 1948 року.
 Тріумфальна арка — британський фільм 1985 року.